Simpsonville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Simpsonville (Kentucky)
Simpsonville (South Carolina)